NYC Ghosts & Flowers — студийный альбом группы Sonic Youth, выпущенный в 2000 году.

Список композиций

Чарты 

Альбомы Sonic Youth